

Geografia 
 Nil – rzeka w Afryce, najdłuższa rzeka na Ziemi
 Nil – rzeka w Polsce, w woj. podkarpackim, pow. kolbuszowskim, dopływ Przyrwy
 Nil – prowincja w północnym Sudanie

Kultura i sztuka 
 Nil – bóstwo hellenistyczne
 Nil – antyczna rzeźba w Muzeach Watykańskich
 Nil – japoński zespół muzyczny
 NIL – album japońskiego zespołu muzycznego The Gazette

Imię, pseudonim 
 Nil – imię męskie
 Nil – pseudonim Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, polskiego generała
 Nil – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Nil – rosyjski biskup prawosławny
 Święty Nil (ujednoznacznienie)

Nauka i technika 
 NIL – skrótowiec nazwy Naczelna Izba Lekarska
 nil (not in list) – w języku programowania Pascal, pusty wskaźnik
 nil – krój pisma drukarskiego

Inne 
 „Nil” – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych nazwana na cześć gen. bryg.  A. E. Fieldorfa „Nila”

Zobacz też